Захарово — название населённых пунктов

Белоруссия 
 Витебская область
 Захарово — деревня в Шумилинском районе

Россия 
 Алтайский край
 Захарово — село, Залесовский район
 Захарово — село, Рубцовский район

 Архангельская область
 Захарово — деревня, Вельский район
 Захарово — деревня Лисестровского сельского поселения в Приморском районе.
 Захарово — деревня Вознесенского сельского поселения в Приморском районе.

 Белгородская область
 Захарово — село в Чернянском районе.

 Владимирская область
 Захарово — деревня, Гусь-Хрустальный район
 Захарово — деревня, Киржачский район
 Захарово — деревня, Муромский район
 Захарово — село, Селивановский район
 Захарово — деревня, Судогодский район

 Вологодская область
 Захарово — деревня в Вологодском районе;
 Захарово — деревня в Вологодском районе, Спасское сельское поселение
 Захарово — деревня в Грязовецком районе
 Захарово — деревня, Кичменгско-Городецкий район
 Захарово — деревня, Байдаровское сельское поселение, Никольский район
 Захарово — деревня, Вахневское сельское поселение, Никольский район
 Захарово — деревня в Сокольском районе
 Захарово — деревня, Воскресенское сельское поселение, Череповецкий район
 Захарово — деревня, Югское сельское поселение, Череповецкий район

 Забайкальский край
 Захарово — село, Красночикойский район

 Ивановская область
 Захарово — деревня, Рябовское сельское поселение, Лухский район
 Захарово — деревня, Тимирязевское сельское поселение, Лухский район
 Захарово — деревня, Тейковский район
 Захарово — деревня, Шуйский район

 Калужская область
 Захарово — деревня, Дзержинский район
 Захарово — деревня, Износковский район
 Захарово — деревня, Малоярославецкий район

 Кировская область
 Захарово — деревня, Верхнекамский район

 Коми
 Захарово — деревня, Сыктывдинский район

 Костромская область
 Захарово — деревня, Буйский район
 Захарово — деревня, Бакшеевское сельское поселение, Костромской район
 Захарово — деревня, Шунгенское сельское поселение, Костромской район
 Захарово — деревня, Красносельский район
 Захарово — деревня, Нерехтский район

 Курская область
 Захарово — деревня, Солнцевский район

 Марий Эл
 Захарово — деревня, Сернурский район

 Московская область
 Захарово — деревня в Егорьевском районе;
 Захарово — деревня в Истринском районе;
 Захарово — деревня в городском поселении Клин, Клинский район;
 Захарово — деревня в Петровском сельском поселении, Клинский район;
 Захарово — деревня в Одинцовском районе;
 Захарово (платформа Белорусского направления)
 Захарово (усадьба)
 Захарово — деревня в городском поселении Кратово, Раменский район;
 Захарово — деревня в Рыболовском сельском поселении, Раменский район;
 Захарово — деревня в Ступинском районе;
 Захарово (платформа Горьковского направления)

 Нижегородская область
 Захарово — деревня, Город Бор
 Захарово — деревня, Павловский район
 Захарово — деревня, Семёновский
 Захарово — деревня, Дмитриевский сельсовет, Сокольский район
 Захарово — деревня, Сосновский район
 Захарово — деревня, Тонкинский район

 Новгородская область
 Захарово — деревня, Маловишерский район

 Пермская область
 Захарово — деревня, Лысьвенский район

 Псковская область
 Захарово — деревня, Великолукский район
 Захарово — деревня, Новосокольнический район

 Рязанская область
 Захарово — село, Захаровский район
 Захарово — деревня, Касимовский район
 Захарово — деревня, Клепиковский район

 Тверская область
 Захарово — деревня, Бежецкий район
 Захарово — деревня, Калининский район
 Захарово — деревня, Кашинский район
 Захарово — деревня, Конаковский район
 Захарово — деревня, Лихославльский район
 Захарово — деревня, Есинка, Ржевский район
 Захарово — деревня, Успенское сельское поселение, Ржевский район
 Захарово — деревня, Селижаровский район
 Захарово — деревня, Спировский район
 Захарово — деревня, Удомельский район

 Удмуртия
 Захарово — деревня, Воткинский район

 Ярославская область
 Захарово — деревня, Брейтовский район
 Захарово — деревня, Вахтинское сельское поселение, Даниловский район
 Захарово — деревня, Дмитриевское сельское поселение, Даниловский район
 Захарово — деревня, Первомайский район
 Захарово — деревня, Переславский район
 Захарово — деревня, Ростовский район

Железная дорога 
 Захарово — остановочный пункт Московской железной дороги на Белорусском направлении
 Захарово — остановочный пункт Московской железной дороги на Горьковском направлении
 Захарово — станция Горьковской железной дороги